Agua Blanca — município guatemalteco do departamento de Jutiapa
 Agua Blanca (Portuguesa) — município venezuelano 
 Agua Blanca (distrito) — distrito peruano do departamento de San Martín
 Unión Agua Blanca (distrito) — distrito peruano do departamento de Cajamarca

Ver também
 

Desambiguações de topônimos